Sweeting ist der Familienname folgender Personen:
 Marjorie Sweeting (1920–1994), britische Geomorphologin
 Robert Sweeting (* 1987), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Robert Percival Sweeting (* ?), bahamaischer Politiker
 Ryan Sweeting (* 1987), bahamaisch-US-amerikanischer Tennisspieler
 Valerie Seewting (* 1987), kanadische Curlerin